Verdonck est un nom de famille flamand. En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Céline Verdonck (née en 1994), joueuse de football belge ;
 Corneille Verdonck (1563–1625), polyphoniste franco-flamand ;
 Jan Verdonck (mort après 1624), compositeur de l'école franco-flamande ;
 Julien Verdonck, gymnaste belge ;
 Rudy Verdonck (né en 1965), coureur cycliste belge.
 Ugo Verdonck (né en 1998), coureur cycliste belge.

Notes et références 

Patronyme flamand